Rux bzw. RUX steht für:

 RUX- oder SUX-Kompatibilitätsmatrix, ein Sperrverfahren in Datenbanksystemen
 Rux (Band), eine südkoreanische Band

Rux ist der Familienname folgender Personen:

 Beate Rux-Voss, deutsche Kirchenmusikerin
 Conny Rux (1925–1995), deutscher Boxer
 Karl-Heinz Rux (1907–1945), deutscher Jurist und SS-Obersturmbannführer
 Zora Rux (* 1988), deutsche Filmemacherin

RUX